Matra (tvrtka), francuska tvrtka
 Matra (Oman), grad u Omanu